Cereus peruvianus (también llamado Cereus uruguayanus en Uruguay), popularmente cacto candelabro o cardón peruviano, es una especie del género Cereus en la familia cactaceae. Es endémica de Sudamérica, aunque es muy cultivada en todo el mundo como planta ornamental.

Distribución 

Esta cactácea se localiza al sur desértico  del  Perú y originaria de esta, también se encuentra en el sur del Brasil, y en la Argentina y en distintos lugares del Uruguay

Características 

Cuerpo columnar y erecto, puede alcanzar hasta 15 m de altura y ramificarse bastante, a medida que envejece llega a ser arborescente. Color verde azulado de joven, pasando a verde desvahído con la edad. Posee ente 6 u 8 costillas obtusas de 2,5 cm de profundidad. Las areolas son redondas, de color marrón y con una separación entre una y otra de 2 cm Espinas aciculares de color marrón, 6 radiales, rígidas de entre 0,5 a 1 cm y solamente una central, más larga (5 cm) y muy puntiaguda. Las areolas de la parte superior de la planta poseen un mayor número de espinas, más largas y con más lanosidad.Flores blancas de unos 16 cm de longitud. El tubo floral exterior es marrón verdoso con los pétalos externos marrones rojizos, los internos blancos, dentados y de ápice acuminado. Pericarpio y tubo algo escamoso, sin areolas ni espinas. Estambres blancos, anteras amarillas y estigma dividido en 15 lóbulos amarillo claro.

Es de rápido crecimiento, entre 30 a 60 cm al año.
Abundante floración nocturna durante el verano, ésta comienza a producirse en cuanto la planta tiene 5 o 6 años.

Cereus peruvianus var. monstrosus 

La característica de esta variedad es la distorsión que presentan sus costillas. La planta crece formando un apretado montón de tallos retorcidos. Existen varios grados de monstruosidad en esta variedad y puede aparecer tanto en plantas cultivadas por semilla como en especímenes ya crecidos, debido a una mutación gemaria.

Cultivo 

Se debe regar abundantemente durante el periodo de crecimiento y muy poco durante el periodo de reposo. Tolera algo de frío, incluso algunos grados bajo cero, pero siempre que el suelo que el sustrato esté seco. Las plantas jóvenes requieren una media sombra, mientras que las adultas deben situarse a pleno sol. Se multiplica por semillas o esquejes.

Sistemática 

Cereus peruvianus auct. non Mill. pasó a sinonimia a Cereus repandus, que es una especie del Caribe. Sobre el taxón de este artículo, es decir, la especie del Uruguay, la cual parece pero no esta tan cierto haber consenso a favor del nombre propuesto por R. Kiesling: Cereus uruguayanus R. Kiesling, 1982, quien se basó en Piptanthocereus uruguayanus F. Ritter, nom. illeg., ascendiéndola a esta especie manera a especie plena, pero fue propuesto el tratarla sólo como una subespecie ya que el artículo carece de exactitud por lo que estaría en otro cereus distinta al cereus peruvianus la cual sería Cereus hildmannianus K. Schum.: Cereus hildmannianus  K. Schum. ssp. uruguayanus (R. Kiesling) N.P. Taylor.

Taxonomía
Cereus uruguayanus fue descrita por R.Kiesling y publicado en Darwiniana 24(1-4): 448. 1982
Etimología
Cereus: nombre genérico que deriva del término latíno cereus = "cirio o vela" que alude a su forma alargada, perfectamente recta".

peruvianus: epíteto geográfico que alude a su localización en Perú
Sinonimia

 Cactus peruvianus
 Cereus peruvianus
 Cereus alacriportanus
 Piptanthocereus alacriportanus
 Cereus xanthocarpus
 Piptanthocereus xanthocarpus
 Cereus milesimus
 Piptanthocereus bageanus
 Piptanthocereus neonesioticus
 Cereus neonsioticus
 Piptanthocereus uruguayensis
 Cereus hildmannianus ssp. xanthocarpus.Sinónimos en Desert tropicals 

 Referencias 

 Bibliografía 

 Los cactus y las otras plantas suculentas'' - José Francisco Ballester Olmos. Editorial FLORAPRINT - ISBN 84-85-382-00-5
 USDA, ARS, National Genetic Resources Program. GRIN. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. https://web.archive.org/web/20111118164607/http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?318593 (19 feb 2008)

Enlaces externos 

 Cereus uruguayanus en Cactiguide

peruvianus
Flora de América del Sur
Plantas ornamentales
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1982
Plantas descritas por R.Kiesling